Корсель:

 Корсель — коммуна в Швейцарии, кантон Берн.
 Корсель — коммуна во Франции, департамент Эн.

См. также 
 Корсёль
 Корсель-лез-Ар
 Корсель-ле-Мон
 Корсель-ле-Сито